Con il termine Traforo dell'Arlberg ci si può riferire a:
traforo ferroviario dell'Arlberg, opera inaugurata il 21 settembre 1884, della lunghezza di 10 km
traforo stradale dell'Arlberg, opera inaugurata il 1º dicembre 1978, della lunghezza di 14 km